Главный министр Белуджистана — глава правительства пакистанской провинции Белуджистан избирается Провинциальным собранием. С 29 октября 2021 года эту должность занимает Мир Абдул Куддус Бизенджо. Резиденция главного министра расположена в административном центре провинции Кветте.

Список главных министров

Примечания

Ссылки 
 Главные министры Белуджистана сайте worldstatesmen.org

Государственное устройство Пакистана

Списки:Пакистан